De TT van Assen 2011 was de zevende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2011. De race werd verreden van 23 tot 25 juni 2011 op het TT-Circuit Assen nabij Assen, Nederland. De race werd traditioneel op de laatste zaterdag van juni verreden.

Uitslag

MotoGP

Moto2

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

Moto2

125 cc

2011
Wereldkampioenschap wegrace 2011